VTS steht für:
 Vessel Traffic Service, ein elektronisches Überwachungssystem für den Schiffsverkehr auf See
 Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge in der Schweiz
 Vertical Tabulation Set, ein veraltetes ISO-8859-1-Steuerzeichen
 Virtual Tape Server, ein spezialisiertes Datenspeichergerät im Netz
 Virtual Terminal Service, ein OSI-Netzprotokoll auf der Anwendungsschicht
 Vivento Technical Services, ein Tochterunternehmen der Deutschen Telekom
 Vehicle tracking system, ein Fahrzeugortungssystem, das die automatische Fahrzeugortung einzelner Fahrzeuge einer Fahrzeugflotte mit der Sammlung dieser Flottendaten kombiniert
 Vorarlberger Turnerschaft, den Vorarlberger Landesverband für Turnen
 ICAO-Code der amerikanischen Fluggesellschaft Everts Air

Abkürzung